Borris (Carlow), een plaats in Ierse graafschap Carlow
Borris (Denemarken), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland